Gardani - comune della Romania
 Gardani - nobile famiglia mantovana